1985 Голяма награда на Детройт е 4-то за Голямата награда на Детройт и шести кръг от сезон 1985 във Формула 1, провежда се на 23 юни 1985 година на пистата Детройт (градска писта) в Детройт, Мичиган, САЩ.

Класиране

Състезание

Класиране след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при отборите

Източници 
 

Голяма награда на Детройт